Mantojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mantojärvi (sjö i Utsjoki, Lappland, Finland), Lappland, 
 Mantojärvi (sjö, lat 67,85, long 25,02), Lappland, 
 Mantojärvi (sjö, lat 67,55, long 25,73), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar